Rastislav Pavlikovský (né le  à Ilava en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre. Il est le frère de Richard Pavlikovský.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Dukla Trenčín, il débute dans l'Extraliga slovaque en 1994. Il est champion de Slovaquie 1997 avec le HC Dukla Trenčín. Il est choisi au neuvième tour en deux-cent-quarante-sixième position par les Sénateurs d'Ottawa lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1998. Il évolue plusieurs saisons dans les ligues mineures d'Amérique du Nord et remporte la Coupe Calder 2003 avec les Aeros de Houston. Il revient jouer en Europe en 2003. Il décroche le titre de champion de Suisse avec les ZSC Lions en 2008.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il est champion du monde en 2002. Il participe aux Jeux olympiques de 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1993-1994|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1994-1995|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 14|| 0|| 7|| 7|| 4|| 6|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1995-1996|| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| LHO|| 13|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 10|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 42|| 10|| 13|| 23|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 3|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|1997-1998|| Thunder de Las Vegas|| LIH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Grizzlies de l'Utah||  LIH|| 74|| 17|| 29|| 46|| 54|| 2|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1998-1999|| Cyclones de Cincinnati||  LIH|| 31|| 4|| 12|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 36|| 12|| 23|| 35|| 59|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1999-2000|| Griffins de Grand Rapids||  LIH|| 15|| 0|| 5|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Phantoms de Philadelphie||  LAH|| 12|| 4|| 7|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 17|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Griffins de Grand Rapids||  LIH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HV71|| Elitserien|| 23|| 6|| 8|| 14|| 93|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| HV71|| Elitserien|| 46|| 14|| 16|| 30|| 102|| 8|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2002-2003|| Aeros de Houston||  LAH|| 44|| 14|| 13|| 27|| 47|| 23|| 3|| 10|| 13|| 18
|-
| 2003-2004|| Leksands IF|| Elitserien|| 34|| 7|| 15|| 22|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Mora IK|| Elitserien|| 38|| 12|| 22|| 34|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| MODO hockey|| Elitserien|| 48|| 10|| 22|| 32|| 42|| 5|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| 2006-2007|| ZSC Lions|| LNA|| 43|| 9|| 26|| 35|| 52|| 7|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2007-2008|| ZSC Lions||  LNA|| 23|| 6|| 9|| 15|| 16|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Sibir Novossibirsk|| KHL|| 46|| 5|| 12|| 17|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HC Litvínov || Extraliga tchèque|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Örebro HK|| Allsvenskan|| 23|| 6|| 11|| 17|| 14|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| AIK IF|| Elitserien|| 44|| 6|| 14|| 20|| 18|| 8|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Mora IK|| Allsvenskan|| 11|| 4|| 7|| 11|| 2|| || || || || 
|-
| AIK IF|| Elitserien|| 24|| 2|| 5|| 7|| 24|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6 
|-
| 2012-2013|| Linköpings HC|| Elitserien|| 10|| 1|| 1|| 2|| 2|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque || 16 || 3 || 14 || 17 || 24 || - || - || - || - ||- 
|-
| 2013-2014|| KalPa Kuopio || Liiga || 15 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| MHK Dubnica || 2.liga slovaque || 11 || 3 || 15 || 18 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HC Dukla Trenčín || Extraliga slovaque Qualif. || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0  || 0

Références

Naissance en mars 1977
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HV 71
Joueur du Leksands IF
Joueur du Mora IK
Joueur du MODO hockey
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Linköpings HC
Joueur du HC Litvínov
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Örebro HK
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio